Loyd Grant é um guitarrista jamaicano mais conhecido por compor os primórdios da banda estadunidense de Thrash Metal, Metallica.

Gravou o primeiro demo da banda, Hit the Lights, para o Metal Massacre, lançado no início de 1982. Embora esta seja sua única aparição nos álbuns da banda, ele é mencionado no Garage Inc. como o guitarrista da banda.

Músicos de thrash metal
Guitarristas dos Estados Unidos